Thimme ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Thimme (1857–1945), deutscher Märchenforscher
 Annelise Thimme (1918–2005), deutsche Historikerin
 Diether Thimme (1910–1978), deutsch-amerikanischer Klassischer Archäologe und Kunsthistoriker
 Friedrich Thimme (1868–1938), deutscher Historiker und Publizist
 Hans Thimme (1909–2006), evangelischer Theologe
 Johannes Thimme (1956–1985), RAF-Mitglied
 Jürgen Thimme (1917–2010), deutscher Klassischer Archäologe
 Ludwig Thimme (1873–1966), evangelischer Theologe
 Magdalene Thimme (1880–1951), deutsche Pädagogin, bekennende Christin und Pazifistin sowie aktive Gegnerin des Nationalsozialismus
 Roland Thimme (1931–2014), deutscher Historiker
 Thomas Thimme (* 1954), deutscher Journalist und Medienmanager
 Walter Thimme (1936–2019), deutscher Mediziner und Publizist
 Wilhelm Thimme (1879–1966), deutscher Theologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Timme